Jaeger kan som auktorsförkortning betyda:

 August Jaeger
 Georg Friedrich Jaeger
 Jean-Jacques Jaeger
 Peter-Martin Lind Jaeger
 Wilhelm Friedrich Jaeger
 Georg Friedrich von Jaeger

Robotskapade auktorsförkortningar